CGS může znamenat více věcí:

 centimetr–gram–sekunda – absolutní systém (soustava) jednotek CGS
 Computer Game System – papírový počítač CGS z časopisu ABC